Thrill ou Thrills peut désigner :

Musique 
 The Thrills, un groupe de rock irlandais
 Thrills, un album d'Ellen Allien sorti en 2005
 , un album du groupe Andrew Bird's Bowl of Fire sorti en 1998
 Thrill, un album d'Eleni Mandell sorti en 2000

Homonymie de titre